72-й чемпионат Армении прошёл с 11 по 22 января 2012 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2012 год в шахматах
Январь 2012 года
Спорт в Армении в 2012 году
Спортивные соревнования в Ереване